2000 – rok
 problem roku 2000
 2000 – liczba
 2000 AD – brytyjski komiks science fiction
 2000 – film breakdance
 (148209) 2000 CR105 – planetoida transneptunowa
 2000 Plus
 Windows 2000 – system operacyjny
 X2000 – szwedzki pociąg
 kod pocztowy w Antwerpii
 2OOO – wielojęzyczna radiostacja w Sydney, znana również jako 2000 FM

Muzyka:

 2000 B.C. (Before Can-I-Bus) – album rapera Canibus
 Cusco 2000 – album niemieckiej grupy muzycznej Cusco
 "2000" – piosenka szwedzkiej grupy muzycznej Kent